Émile Fontaine peut désigner :
 Émile Fontaine (1859-1946), alpiniste français ;
 Émile Fontaine, résistant et Juste parmi les nations.